House hace referencia a varios artículos:

Música

House (música): género de música electrónica.

Cine y televisión

House M. D.: serie de televisión sobre médicos protagonizada por Hugh Laurie.
Gregory House: personaje de ficción, protagonista de la serie de televisión mencionada.
House: película de 1986 del género de terror protagonizada por William Katt.

Lugares en Estados Unidos 

House (Carolina del Norte)
House (Nuevo México)
House (Texas)

Personas 

Eddie House: jugador de baloncesto profesional.
Son House: cantante y guitarrista de blues.

Autores de nombres científicos 

 H.H.House - H.H. House
 House - Homer Doliver House 1878-1949: estadounidense.